Ункенбах:

 Ункенбах — коммуна в Германии.
 Ункенбах — река в Германии.